Stefan Bidziński (zm. 1703) – łowczy wielki koronny, stolnik sandomierski, starosta chęciński
 Stefan Bidziński (zm. 1704) – wojewoda sandomierski, kasztelan sandomierski, strażnik wielki koronny, starosta żarnowiecki i skalski